Лейстус:

 Лейстус рыжеватый — евро-сибирский вид жуков подсемейства плотинников
 Лейстус рыжий — вид жуков подсемейства плотинников